

Geografia 
 Murty-jacha – fiume della Russia siberiana nordoccidentale

Persone 
 Akshatā Nārāyan Mūrty – imprenditrice e stilista indiana naturalizzata britannica anche nota come Akshata Murthy
 Graeme Murty – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, difensore
 Maruti Ram Pedaprolu Murty – matematico indiano naturalizzato canadese
 Vijaya Kumar Murty – matematico indiano naturalizzato canadese